Kembangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kembangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,45, long 109,43), 
 Desa Kembangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,88, long 110,57), 
 Kelurahan Kembangan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Kembangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,04, long 112,29), 
 Desa Kembangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,60, long 111,39), 

Robotskapade Indonesienförgreningar